Борис Борисович Ребиндер (1776—1848) — генерал-майор, Астраханский комендант.

Биография 
Родился в 1776 году. В военную службу вступил в 1797 году в армейскую кавалерию.

Принимал участие в кампании 1806—1807 годов против французов в Восточной Пруссии, отличился в сражении при Прейсиш-Эйлау и был награждён орденом св. Анны 4-й степени.

В 1812—1814 годах Ребиндер принимал участие в Отечественной войне и последующих Заграничных походах. За отличие в 1813 году произведён майоры и награждён орденом св. Анны 2-й степени. 20 февраля 1814 года он получил золотую шпагу с надписью «За храбрость» и несколько позже произведён в подполковники. 26 ноября 1816 года он был награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 3193 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова).

В 1820 году Ребиндер был произведён в полковники и 6 декабря 1835 года в генерал-майоры. С этого времени и до самой своей смерти он находился на должности Астраханского коменданта (по другим данным в 1846 году вышел в отставку). В 1839 году награждён орденом св. Владимира 3-й степени.

Скончался в Астрахани 24 июля 1848 года.

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. М., 2009
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. М., 2007
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 20 июня. СПб., 1840
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869

Генерал-майоры (Российская империя)
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры ордена Святой Анны 4-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Борис Борисович